Turniej singla kobiet US Open 2008 odbył się w dniach 25 sierpnia - 7 września 2008 roku. Eliminacje były rozgrywane od 20 do 23 sierpnia 2008 roku.

Obrończynią tytułu była Belgijka Justine Henin, która kilka miesięcy przed turniejem zakończyła karierę seniorską. Tegoroczną zwyciężczynią została Amerykanka Serena Williams, która w finale pokonała Serbkę Jelenę Janković 6:4, 7:5. Było to trzecie zwycięstwo Sereny w US Open, pierwszy tytuł wielkoszlemowy wywalczony przez Amerykankę w 2008 roku i 9. w karierze. Był to również 9. tytuł singlowy młodszej z sióstr Williams w 2008 roku oraz 32. w całej karierze seniorskiej.

W turnieju głównym wzięły udział dwie Polki: Marta Domachowska, która odpadła w 1. rundzie po porażce z Amerykanką Bethanie Mattek, oraz Agnieszka Radwańska, która tak jak rok wcześniej dotarła do 4. rundy. W pojedynku o awans do ćwierćfinału uległa reprezentantce gospodarzy Venus Williams 1:6, 3:6.

Do turnieju głównego nie zakwalifikowała się siostra Agnieszki, Ula. W turnieju kwalifikacyjnym odpadła w 2. rundzie, natomiast inna reprezentantka Polski Anna Korzeniak przegrała już w 1. rundzie eliminacji.

Turniej główny

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Statystyki

Serwisy 
Asy serwisowe

Najszybsze serwisy

Podwójne błędy

Skuteczność pierwszego serwisu

Skuteczność drugiego serwisu

Returny 
Piłki wygrane returnem po pierwszym serwisie

Piłki wygrane returnem po drugim serwisie

Przełamania 
Przełamania

Najskuteczniej przełamujące

Źródło: Oficjalna strona US Open 2008.

Eliminacje

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 
 Drabinka eliminacji 

US Open 2008
US Open – gra pojedyncza kobiet